Vectra pode referir-se ao seguintes veículos:

 Opel Vectra
 Chevrolet Vectra
 Chevrolet Vectra GT e GT-X

Desambiguação